Муниципальный округ в России — один из типов муниципального образования, форма местных органов самоуправления.

Характеристика 

В города федерального значения входят внутригородские муниципальные образования в виде муниципальных округов. В 2012 году в Москве созданы 125 муниципальных округов (которые находятся в границах районов Москвы). Также в Санкт-Петербурге существует 81 муниципальный округ. В 2014 году в Севастополе образованы 9 муниципальных округов. На момент их образования такой вид муниципального образования, как муниципальный округ, в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» прописан не был.

Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ также в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» был введён такой новый вид муниципальных образований, как муниципальный округ, в которые в переходный период до 1 января 2025 года предписано преобразовать те городские округа, менее двух третей населения которых проживает в городах и (или) иных городских населённых пунктах, при этом на территории городского округа плотность населения должна в 5 и более раз превышать среднюю плотность населения в РФ.

С 2020 года было начато преобразование городских округов в муниципальные, в том числе объединение городских округов с муниципальными районами в муниципальные округа.

В рамках вступившего Федерального закона от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ, первым в России муниципальным округом к 31 мая 2019 года стал Весьегонский МО в Тверской области, образованный путём объединения всех поселений Весьегонского муниципального района.

Помимо муниципальных и городских округов, сельские и городские поселения отсутствуют в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

В плане законопроектной работы на 2-й квартал 2021 года Санкт-Петербурга имеется предложение о переименовании муниципальных округов в округа и ряде других изменений названий внутригородских муниципальных образований для приведения их в соответствие с правописанием и законодательством об общих принципах организации местного самоуправления, выделившим поправками 2019 года такой тип муниципальных образований, как муниципальный округ.

В Белгородской области, в рамках административно-территориального устройства, муниципальными округами называются административно-территориальные единицы, создаваемые в пределах территории муниципальных районов в границах одного городского или сельского поселения; межмуниципальными округами — объединяющие территории двух и более городских (и/или сельских) поселений; эти единицы являются административно-территориальными, но не муниципальными образованиями.

На территории Ярославской области муниципальные округа как муниципальные образования существовали с 1995 до конца 2004 года, муниципальные образования внутри них отсутствовали, то есть муниципальные округа вполне соответствовали определению, введённому в законодательство с 1 мая 2019 года. Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 № 65-з муниципальные округа были преобразованы в муниципальные районы.

Количество

Динамика по России в целом 

По обновлённым данным, на 1 января 2021 года насчитывалось 119 муниципальных округов.

По субъектам РФ 

С лета 2021 года были в муниципальные округа преобразованы все 25 муниципальных районов Удмуртии, тем самым, республика лидирует по количеству муниципальных округов. На втором месте Пермский край (19 муниципальных округов), на третьем Ставропольский край (16). Наименьшее количество муниципальных округов образовано в Камчатском и Алтайском краях, Орловской области (по 1); в Брянской области, Забайкальском крае, Чувашии (по 2), в Красноярском крае (3).

Наименование 
Муниципальные округа в своё наименование включают, помимо терминов, название либо полностью одноимённое с населёнными пунктами, являющимися административными центрами (муниципальное образование муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией), либо в производной форме (Будённовский муниципальный округ), даже если административный центр в состав округа не входит (Прокопьевский муниципальный округ). Примеры названий, не одноимённых с названием административного центра: Алеутский муниципальный округ, Андроповский муниципальный округ, Апанасенковский муниципальный округ, Верхнекамский муниципальный округ, Вилегодский муниципальный округ, Предгорный муниципальный округ, Труновский муниципальный округ, Туркменский муниципальный округ, Шпаковский муниципальный округ.

Муниципальные округа, официально названные районами 

Слово район сохранено в названии муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Удмуртии, наделённых статусом муниципального округа, ранее являвшихся муниципальными районами.

Список муниципальных округов 

О муниципальных образованиях городов федерального значения, наделённых статусом муниципального округа, см.:
 Внутригородская территория города федерального значения#Список внутригородских территорий.

Ниже представлен список муниципальных округов, отсортированный по алфавиту с приведением соответствующего субъекта Российской Федерации и статистических данных по состоянию на 1 января 2021 года.

Сведения о площадях муниципальных округов взяты из статистики на 1 января 2020 года в связи с отсутствием сведений на 1 января 2021 года.

Сокращения:

 АО — автономный округ;
 н.д. — нет данных;
 город с п.т. — город с подведомственной территорией.

Данные по площадям приведены на 2020 год.

Муниципальные округа, образованные в 2021—2022 годах

Муниципальные округа, образуемые в 2022 году

Фактическое количество 
Фактическое количество муниципальных округов в регионах, с учётом всех преобразований, осуществлённых в том числе в 2021 году.

Суммарно: 201.

Образуемые на территории Херсонской и Запорожской областей
Муниципальные округа в августе 2022 года образованы на территории Херсонской области. Это Алёшковский, Белозёрский (не контролируется), Бериславский (не контр.), Великоалександровский (не контр.), Великолепетихский, Верхнерогачикский, Высокопольский (не контр.), Генический, Голопристанский, Горностаевский, Ивановский, Каланчакский, Каховский, Нижнесерогозский, Нововоронцовский (не контр.), Новотроицкий, Скадовский и Чаплинский.

См. также 
 Список муниципальных районов, муниципальных и городских округов России
 Городской округ (Россия)
 Упразднённые городские округа Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 
 
Доклад о состоянии и основных направлениях развития местного самоуправления в Российской Федерации (данные за 2019 г. – начало 2020 г.)

Местное самоуправление в Российской Федерации
Муниципальные округа России
Списки муниципальных образований России
Типы административно-территориальных единиц Российской Федерации